Золото́й Дюк:

 Золотой Дюк — кинофестиваль, проводившийся в 1988 году в УССР в Одессе.
 Золотой Дюк — пятизальный кинокомплекс в Одессе.